Alexandre Blanchet peut désigner :

 Alexandre Blanchet (1819-1859), médecin chirurgien français ;
 Alexandre Blanchet (1882-1961), peintre et sculpteur suisse.